1.A liga je bila najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za sezonu 2011./12. Sudjelovalo je ukupno petnaest klubova,a prvak je šesti put zaredom bila ekipa "Rijeka Croatia osiguranje".

Sudionici 
 Grobničan - Čavle
 Marina Kaštela - Kaštel Gomilica
 Kaštela Dalmacijacemet - Kaštel Stari
 Kostrena - Kostrena
 Osijek - Osijek
 Poreč - Poreč
 Pula - Pula
 Rijeka Croatia osiguranje - Rijeka  *
 Marsonia - Slavonski Brod
 Split 1700 - Split
 Azena - Velika Gorica
 Vibrobeton - Vinkovci
 Vukovar - Vukovar *
 Mladost - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
* u prvenstvu igrale samo doigravanje, igrale MEVZA ligu

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Povezani članci 
 1. B HOL za žene 2011./12.
 Kup Hrvatske u odbojci za žene 2011.
 MEVZA liga za žene 2011./12.

Izvori 
 
 hou.hr, 1.A liga 2011./12.
 Hrvatska odbojkaška udruga, Završni bilten za 2011./12.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - SEZONA 2011./2012., pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. A liga – seniorke (2011./2012.), pristupljeno 6. siječnja 2021. 
  

2011-12